Rue de la Fontaine es un odónimo de frecuente uso en los países francófonos.

Frecuencia de uso 
En Francia, se trata uno de los nombres de calle más corrientes, luego de rue du Stade y antes que rue Pasteur ; según el servicio postal en Francia, existen más de 2 300 calles que llevan ese nombre en diferentes ciudades francesas.

Notas y referencias

Artículos conexos 
 Rue Victor-Hugo
 Rue des Jardins
 Rue des Écoles
 Rue de la Gare
 Rue Principale
 Rue de la Mairie
 Rue du Stade
 Rue Pasteur
 Odónimo

Enlaces externos 

Francofonía
Nomenclatura